Beim Begriff Neumayer-Station, umgangssprachlich Neumayer gefolgt von einer römischen Zahl, handelt es sich um eine der deutschen Antarktisstationen:

 Georg-von-Neumayer-Station (1981–1993)
 Neumayer-Station II (1993–2009)
 Neumayer-Station III (2009–heute)